Crazy Love (film), een film van Dominique Deruddere
 Crazy love (Michael Bublé), een album van Michael Bublé
 Crazy love (Van Morrison), lied van Van Morrisson